Der MercedesCup 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Juli 2011 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Båstad die SkiStar Swedish Open gespielt, die genau wie der MercedesCup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Albert Montañés, der in diesem Jahr im Achtelfinale ausschied. Schon vor dem Viertelfinale waren zudem alle acht gesetzten Spieler ausgeschieden. Dies hatte es zuletzt im April 2009 in Houston bei einem ATP-Turnier gegeben. Sieger wurde Juan Carlos Ferrero, der verletzungsbedingt in Stuttgart erst sein drittes Saisonturnier bestritt. Im Finale setzte er sich gegen seinen Landsmann Pablo Andújar durch. Dies war Ferreros erster Saison- und sechzehnter Karrieretitel. Im Doppel waren Carlos Berlocq und Eduardo Schwank die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht an. Die diesjährigen Sieger waren Jürgen Melzer und Philipp Petzschner, die das spanische Doppel Marcel Granollers und Marc López besiegten. Der Gewinn in Stuttgart war der zweite Saisontitel des Duos und der insgesamt vierte gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. Juli 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)
 Draw Einzel-Qualifikation

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Stuttgart